Hubert Giraud peut désigner :

 Hubert Giraud (1865-1934), homme politique français ;
 Hubert Giraud (1920-2016), compositeur français.